Кирба:

 Кирба — село в Бейском районе Хакасии.
 Кирба — поселок в Усть-Абаканском районе Хакасии.